Župnija Koper je lahko:

 Župnija Koper - Marijino vnebovzetje (stolna župnija)
 Župnija Koper - Sv. Marko